Planinitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Планиница) :
Planinitsa, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Planinitsa, village bulgare de l'obchtina de Pernik, situé dans l'oblast de Pernik.

bg:Планиница